Thorsteinn ou Thorstein (en vieux norrois Þorsteinn, littéralement « pierre de Thor ») est un nom porté notamment par : 

 Thorsteinn Egilson, chef islandais du 
 Thorsteinn Eirikson, fils d'Érik le Rouge et ayant participé à la colonisation du Vinland autour de l'An Mil
 Thorstein Fretheim (1886-1971), homme politique norvégien
 Thorstein Helstad (né en 1977), footballeur norvégien
 Þorsteinn Ingólfsson, fils d'Ingólfr Arnarson et fondateur du thing de Kjalarnes
 Þorsteinn Pálsson (né en 1947), ancien Premier ministre islandais
 Thorstein le Rouge, roi viking d'Écosse au 
 Thorstein Veblen (1857-1929), économiste et sociologue américain d'origine norvégienne

Voir aussi